Egyesült Királyság
Nottingham, angol város
 USA
Nottingham (Indiana)
Livermore (Kalifornia), korábban Nottingham
Nottingham (Maryland)
Nottingham (New Hampshire)
Nottingham (New Jersey)
Nottingham (Nyugat-Virginia)
Nottingham (Ohio)
Nottingham Township (Harrison megye, Ohio)
Nottingham Township (Pennsylvania)
Nottingham (Prince George’s megye, Maryland)